Mesnil kan som auktorsnamn betyda:

 Félix Mesnil
 Louis-Paul Mesnil (1904-1986), fransk entomolog

Auktorsförkortningar